El término Franz Mayer puede aludir, en esta enciclopedia:

 al anatomista y fisiólogo alemán August Franz Joseph Karl Mayer;
 al coleccionista, financiero, fotógrafo, floricultor y filántropo alemán-mexicano Franz Mayer Traumann.